La psicologia evolutiva è una teoria psicologica ideata dallo scrittore e psicologo Giulio Cesare Giacobbe.

Descrizione
La psicologia evolutiva studia l'evoluzione della personalità umana e le tecniche per lo sviluppo e la formazione di essa.

Storia 
Tale orientamento psicologico viene proposto dallo scrittore Giulio Cesare Giacobbe osservando che molti psicologi non etichettano unitariamente la stessa nevrosi nel paziente, riconducibile invece alla nevrosi infantile perché "condizionati dalla propria formazione didattica, la etichettano e quindi interpretano in modo differente".  Questo evento causa diverse proposte di cura per la nevrosi infantile che spesso non portano ad una soluzione efficiente. Giacobbe propone quindi una metodologia unitaria che vada a sostituire le diverse metodologie che vengono utilizzate.

Basi della teoria 
La psicologia evolutiva è una terapia cognitivo-comportamentale perché permette di ottenere un'autoimmagine di sé, con un'evoluzione del tipo auspicata dalla psicosintesi. Utilizza tecniche di ipnosi usate anche dalla programmazione neurolinguistica e tecniche della psicoterapia della Gestalt insieme ad archetipi collettivi della psicologia analitica e tecniche di respirazione e di recitazione di mantra delle tradizioni buddista e yoga.

La Scuola di Psicoterapia Evolutiva 
Giulio Cesare Giacobbe ha fondato la Scuola di Psicoterapia Evolutiva per insegnare tali metodologie agli psicologi. 
I requisiti per accedervi sono: Iscrizione all'Albo degli Psicologi e Abilitazione all'esercizio della Psicoterapia.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Mente
 Filosofia della mente
 Storia della psicologia
 Teoria sociale cognitiva
 Mindfulness

Teorie psicologiche
Psicoterapia